El término Padre Coraje puede hacer referencia a alguna de estas cosas:
Padre Coraje, una telenovela producida en Argentina durante el año 2004.
Padre coraje, un docudrama producido por Tesamun para Antena 3 de Televisión dirigido por Benito Zambrano durante el año 2002.